Уйпешт:
 Уйпешт —  и бывший пригород Будапешта.

Также может означать:
 «Уйпешт» — венгерский футбольный клуб из Будапешта.

Составные названия:
 «Уйпешт-Кёзпонт» — станция Будапештского метрополитена.
 «Уйпешт-Варошкапу» — станция Будапештского метрополитена.